Eirene (mythologie), oud-Griekse godin.
 Irena (geslacht), geslacht van zangvogels.
 Irena (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri.
 Irena (Subkarpaten), plaats in de Poolse gemeente Zaklików.
 IRENA (International Renewable Energy Agency), de naam van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie